АПОЕЛ (баскетбольний клуб)
 АПОЕЛ (волейбольний клуб)
 АПОЕЛ (футбольний клуб)